Santa Claus o Pare Noel, personatge mític present a molts països que porta regals de Nadal 
 Santa Claus (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Santa Claus (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 FC Santa Claus